Bacci ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bacci (1885–1971), italienischer Kurienkardinal
 Icilio Bacci (1879–1945), italienischer faschistischer Politiker, Senator auf Lebenszeit, Regierungspräsident von Fiume, Kriegsverbrecher
 Iti Bacci (1892–1954), italienischer Politiker der PNF, Sportpolitiker und Parlamentarier
 José Mario Bacci Trespalacios (* 1971), kolumbianischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Santa Marta
 Massimo Livi Bacci (* 1936), italienischer Demograph
 Michele Bacci (* 1970), italienischer Kunsthistoriker
 Silvana Bacci (* 1947), italienische Schauspielerin